Paeth ist der Familienname folgender Personen:

 Heiko Paeth (* 1970), deutscher Geograf und Hochschullehrer
 Jannik Paeth (* 1990), deutscher Schauspieler
 Julian Paeth (* 1987), deutscher Schauspieler
 Sascha Paeth (* 1970), deutscher Gitarrist, Musikproduzent und Tontechniker
 Theodor Paeth (1871–1940), deutscher Architekt und Politiker (DNVP)
 Alan W. Paeth, Namensgeber des Paeth-Vorfilters, der im Dateiformat PNG verwendet wird